Gerum ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gerum (* 1967), deutscher Eishockeyspieler 
 Elmar Gerum (* 1946), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Jimmy C. Gerum (* 1964), deutscher Filmproduzent
 Josef Gerum (1888–1963), deutsches NSDAP-Mitglied und Polizist